Bernhard von Loßberg ist der Name folgender Personen:

* Bernhard von Loßberg (General, 1802) (1802–1869), kurhessischer Generalleutnant 
 Bernhard von Loßberg (Generalmajor) (1899–1965), deutscher Generalmajor